

Cinema 
Blackheart – film del 1998 diretto da Dominic Shiach
Black Heart – film del 1994 diretto da Jim Exton
Black Heart – film del 2011 diretto da Kenya Cagle

Personaggi 
Cuore Nero (Blackheart) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Cuorenero Bassotto (Blackheart Beagle) – personaggio dei fumetti Disney

Musica 
Black Heart – album dei Kish Mauve del 2009
Black Heart – album di Dinho Ouro Preto del 2012
Black Heart – EP dei Calexico del 2004
Black Heart – singolo delle Stooshe del 2012
Black Heart – singolo dei Stone Temple Pilots del 2013
Blackheart – album di Dawn Richard del 2015
Blackheart Records – etichetta discografica statunitense

Altro 
Black Heart – romanzo di Eric Van Lustbader del 1983
Black Heart – videogioco arcade del 1991